Miejscowości w USA:
 Carson City – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Carson City – stolica stanu Nevada będąca miastem o prawach hrabstwa